A Podlužany településnév jelentései:

Bánluzsány (Podluzsány) szlovákiai község szlovák neve a Báni járásban
Berekalja (Podluzsány, Dobóberekalja) szlovákiai község szlovák neve a Lévai járásban